Az alábbi családfák a japán sógunokat tartalmazzák.

Kis évszámok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

Muromacsi-bakufu (1336 – 1573)

Edo-bakufu (1603 – 1868)

Lásd még 
 Japán sógunok listája

Uralkodói családfák